Пълен списък на произведенията на френския композитор Луи-Никола Клерамбо.

Каталог 
 C 1 \ Cantata Book I No. 1: L'Amour piqué par une abeille
 C 2 \ Cantata Book I No. 2: Le jaloux
 C 3 \ Cantata Book I No. 3: Orphée
 C 4 \ Cantata Book I No. 4: Polyphême
 C 5 \ Cantata Book I No. 5: Médée
 C 6 \ Cantata Book I No. 6: L'Amour et Bacchus
 C 7 \ Cantata Book II No. 1: Alphée et Aréthuse
 C 8 \ Cantata Book II No. 2: Léandre et Héro
 C 9 \ Cantata Book II No. 3: La musette
 C 10 \ Cantata Book II No. 4: Pirame et Tisbé
 C 11 \ Cantata Book II No. 5: Pigmalion
 C 12 \ Cantata Book II No. 6: Le triomphe de la Paix
 C 13 \ Cantata: Le bouclier de Minerve
 C 14 \ Cantata: Abraham
 C 15 \ Cantata Book III No. 1: Apollon
 C 16 \ Cantata Book III No. 2: Zéphire et Flore
 C 17 \ Cantata Book III No. 3: L'Isle de Délos
 C 18 \ Cantata Book III No. 4: La Mort d'Hercule
 C 19 \ Cantata: La muse de l'Opéra
 C 20 \ Cantata Book IV No. 1: L'Amour guéri par l'amour
 C 21 \ Cantata Book IV No. 2: Apollon et Doris
 C 22 \ Cantata: Le Soleil, vainqueur des nuages
 C 23 \ Cantata Book V No. 1: Clitie
 C 24 \ Cantata Book V No. 2: Les forges de Vulcain
 C 25 \ Cantata: Les Francs Masçons
 C 26 \ Choeurs et Intermèdes de l'Idille de St Cyr
 C 27 \ Choeurs de l'Idille de St Cyr sur le départ du Roi
 C 28 \ Le triomphe d'Iris
 C 29 \ Le Triomphe de la Vertu, ou Hercule vainqueur des Plaisirs
 C 30 \ Himne de Saint Louis
 C 31 \ Idille sur la naissance de Nôtre Seigneur de Moreau (arrangement)
 C 32 \ Le retour du printemps (lost)
 C 33 \ Daphnis et Sylvie (lost)
 C 34 \ Air à boire: Enfin nos voeux sont satisfaits in C major
 C 35 \ Air à boire: C'en est fait j'ai brisé ma chaîne in G major
 C 36 \ Air italien: Vuol parlar il mio cuore in F major
 C 37 \ Air à boire: Buveurs trop altérés in E minor
 C 38 \ Ariette: Hélas! la pauvre fille in E minor
 C 39 \ Air sérieux: Jugez de ma peine extrême in C minor
 C 40 \ Air à boire: Réparons l'honneur de la treille in C major
 C 41 \ Air à boire: Amis, le dieu du vin s'empresse in G major
 C 42 \ Canon: Vive le Roi in C major
 C 43 \ Harpsichord Suite No. 1 in C major
 C 44 \ Harpsichord Suite No. 2 in C minor
 C 45 \ Prelude for harpsichord in G major
 C 46 \ Organ Suite of the first tone
 C 47 \ Organ Suite of the second tone
 C 48 \ Chaconne for violin, viola da gamba & continuo in A major
 C 49 \ Allemande for violin & continuo in A major
 C 50 \ Menuet en rondeau for violin & continuo in A major
 C 51 \ Sonata I in G major "L'Anonima"
 C 52 \ Sonata II in G major "La Félicité"
 C 53 \ Sonata III in B flat major "L'Abondance"
 C 54 \ Sonata IV in F major "Symphonia"
 C 55 \ Sonata V in D major
 C 56 \ Sonata VI in C major "L'impromptu"
 C 57 \ Sonata VII in E minor "La Magnifique"
 C 58 \ Motet pour le jour de Noël in A major
 C 59 \ Motet pour le dimanche de la Quinquagezime in E minor
 C 60 \ Motet pour le Lundy qui précède le Caresme in A major
 C 61 \ Motet pour le Mardy qui précède le Caresme in D minor
 C 62 \ Motet de la Sainte Vierge in C minor
 C 63 \ Motet pour le Roy in D minor
 C 64 \ Motet pour l'Ascension in B flat major
 C 65 \ Motet du Saint Esprit in E minor
 C 66 \ Motet du Saint Sacrement in E minor
 C 67 \ Motet du Saint Sacrement in D major
 C 68 \ Motet du Saint Sacrement in G major
 C 69 \ Motet pour le Bienheureux Vincent de Paul in A major
 C 70 \ Stabat Mater in B flat major
 C 71 \ Motet pour Sainte Françoise in A minor
 C 72 \ Motet pour Saint Joseph in G major
 C 73 \ Motet pour le Saint jour de Pâques in F major
 C 74 \ Motet pour l'Ascension in F major
 C 75 \ Motet pour la fête de la Sainte Trinité in F major
 C 76 \ Motet de Saint Jean Baptiste in G major
 C 77 \ Motet de Saint Roch in G major
 C 78 \ Motet pour le Bienheureux Vincent de Paul in C major
 C 79 \ Motet pour les Saints Anges in F major
 C 80 \ Motet de Saint Denis in C minor
 C 81 \ Motet pour la fête de tous les Saints in B flat major
 C 82 \ Motet pour les Apostres in A minor
 C 83 \ Motet du Saint Sacrement in A minor
 C 84 \ Motet du Saint Sacrement in G major
 C 85 \ Motet du Saint Sacrement in F major
 C 86 \ Motet du Saint Sacrement in D minor
 C 87 \ Motet du Saint Sacrement in D major
 C 88 \ Motet de la Sainte Vierge in A major
 C 89 \ Motet de la Sainte Vierge in G minor
 C 90 \ Motet de la Sainte Vierge in G major
 C 91 \ Motet de la Sainte Vierge in D major
 C 92 \ Motet de la Sainte Vierge in C minor
 C 93 \ Motet de la Sainte Vierge pour le Caresme in G minor
 C 94 \ Motet de la Sainte Vierge pour le tems de Pasques in G major
 C 95 \ Motet de la Sainte Vierge in A major
 C 96 \ Motet de la Sainte Vierge in D minor
 C 97 \ Domine salvum in A minor
 C 98 \ Domine salvum in F major
 C 99 \ Cantique des Anges in D major
 C 100 \ Antienne à la Sainte Vierge pour le temps Pascal in G major
 C 101 \ Motet de Saint Benoit in G major
 C 102 \ Motet de Saint Bernard in G major
 C 103 \ Motet de Saint Michel in D major
 C 104 \ Antienne à la Sainte Vierge in G minor
 C 105 \ Motet de Saint Dominique in G major
 C 106 \ Motet du Saint Sacrement in F major
 C 107 \ Motet de Saint Jean l'Evangéliste in A major
 C 108 \ Motet de Saint Augustin in D minor
 C 109 \ Motet de la Sainte Vierge in C minor
 C 110 \ Motet du Saint Sacrement in A major
 C 111 \ Motet pour la fête de l'Assomption in D major
 C 112 \ Motet de Saint Sulpice in D major
 C 113 \ Motet de Saint Pie in D major
 C 114 \ Salve Regina in E minor
 C 115 \ Motet de Sainte Chantal in A major
 C 116 \ Miserere à 3 in G minor
 C 117 \ De profundis clamavi in D minor
 C 118 \ Ecce quam bonum in G major
 C 119 \ Dominus quis habitabit in A major
 C 120 \ Judica me Deus in G minor
 C 121 \ Exaltabo te Domine in A major
 C 122 \ Exultate Deo in G major
 C 123 \ Miserere in C minor
 C 124 \ Motet de la Sainte Vierge in G minor
 C 125 \ Conturbatus est spiritus meus in C minor
 C 126 \ Motet de Saint Jean Baptiste in D major
 C 127 \ Motet de la Sainte Vierge in F major
 C 128 \ Motet du Saint Sacrement in D major
 C 129 \ Motet de Saint Sulpice in G major
 C 130 \ Viderunt te aquae Deus in E minor
 C 131 \ Motet du Saint Sacrement in C minor
 C 132 \ Antienne à la Sainte Vierge in C major
 C 133 \ Motet du Saint Sacrement in F major
 C 134 \ Motet du Saint Sacrement in A minor
 C 135 \ Motet de la Sainte Vierge in D minor
 C 136 \ Magnificat à trois parties in F major
 C 137 \ Te Deum in A minor
 C 138 \ Te Deum in C major
 C 139 \ Dixit Dominus in E minor
 C 140 \ Regina caeli in F major
 C 141 \ Exultate Deo in D major
 C 142 \ Audite gentes in D major
 C 143 \ Motet pour le Sacré Coeur de Jésus in A major
 C 144 \ Motet pour la Nativité de Saint Jean Baptiste in G major
 C 145 \ Motet pour Saint Sulpice in A major
 C 146 \ Motet pour le Roy, la Reine et le Dauphin in A major
 C 147 \ Pseaume 28 in C major
 C 148 \ Motet de Saint Sulpice in D major
 C 149 \ Motet pour la Dédicace de l'Eglise de Saint Sulpice in D major
 C 150 \ Motet pour la canonisation de Saint Pie in G major
 C 151 \ Motet de Saint Sulpice in B flat major
 C 152 \ Motet pour le Roy in B flat major
 C 153 \ Pseaume 121 in C major
 C 154 \ Magnificat à trois parties in D minor
 C 155 \ Te Deum à trois parties in C major
 C 156 \ Motet du Saint Sacrement in A major
 C 157 \ Motet pour le Roy in A major
 C 158 \ Motet pour le Roy in G minor
 C 159 \ Motet pour le Roy in E minor
 C 160 \ Stabat Mater in B flat major
 C 161 \ Exaudiat in D minor
 C 162 \ Exaudiat in F major
 C 163 \ O sacrum convivium in A major
 C 164 \ Tantum ergo in A minor
 C 165 \ O salutaris hostia in E minor
 C 166 \ Adoramus te Christe in A minor
 C 167 \ Pie Jesu in C minor
 C 168 \ Litanies du Sacré Coeur de Jésus in C major
 C 169 \ Vovete et redite in G major
 C 170 \ Salve Regina in D minor
 C 171 \ Motet pour la fête de la Sainte Trinité in G major
 C 172 \ Motet de Saint Augustin in F major (Nivers arr. Clérambault)
 C 173 \ O salutaris in A major (Nivers arr. Clérambault)
 C 174 \ Motet du Saint Sacrement in D major (Nivers arr. Clérambault)
 C 175 \ Motet du Saint Sacrement in G minor (Nivers arr. Clérambault)
 C 176 \ Motet du Saint Sacrement in A major (Nivers arr. Clérambault)
 C 177 \ Motet de la Sainte Vierge in A major (Nivers arr. Clérambault)
 C 178 \ Motet de la Sainte Vierge in A major (Nivers arr. Clérambault)
 C 179 \ Motet de la Sainte Vierge in D major (Nivers arr. Clérambault)
 C 180 \ Motet de la Sainte Vierge in A major (Nivers arr. Clérambault)
 C 181 \ Motet de la Sainte Vierge in D major (Nivers arr. Clérambault)
 C 182 \ Motet de la Sainte Vierge in F major (Nivers arr. Clérambault)
 C 183-188 \ 6 Leçons de ténèbres (lost)
 C 189 \ O Filii (lost)
 C 190 \ Laudemus cantemus (lost)
 C 191 \ L'histoire de la femme adultère
 C 192 \ Air spirituel: Vertus – Misères du pêché in C minor
 C 193 \ Air spirituel: Stance in A minor
 C 194 \ Air spirituel: Vertus – La résignation in F major
 C 195 \ Air spirituel: Le Paradis in A major
 C 196 \ Airs spirituels: Louanges de Dieu in E minor
 C 197 \ Air spirituel: Mistères de Notre Seigneur J.C. – Moment in B flat major
 C 198 \ Air spirituel: Mistères de Notre Seigneur J.C. – Sa résurrection in B flat major
 C 199 \ Air spirituel: Vertus – Amour de la sagesse in C minor
 C 200 \ Air spirituel: Noël in G major
 C 201 \ Air spirituel: Vertus – L'innocence in G major
 C 202 \ Air spirituel: Cantique de Saint Bernard in G major
 C 203 \ Air spirituel: Vertus – L'education in G minor
 C 204 \ Air spirituel: Vertus – Respect dans le lieu saint in A minor
 C 205 \ Air spirituel: Noël in A major
 C 206 \ Air spirituel: Cantique in A minor
 C 207 \ Airs spirituels: Vices – Le libertinage in D minor
 C 208 \ Air spirituel: Sonnet de Des Barreaux in D minor
 C 209 \ Air spirituel: Vertus – La confiance in G minor
 C 210 \ Air spirituel: Vertus – La sagesse in E minor
 C 211 \ Air spirituel: Cantique de Saint Bernard in C major
 C 212 \ Airs spirituels: Louanges de Dieu in B flat major
 C 213 \ Airs spirituels: Mistères de Notre Seigneur J.C. – Sa circoncision in G major
 C 214 \ Airs spirituels: Les IV fins de l'homme – L'impie détrompé in B flat major
 C 215 \ Air spirituel: Les IV fins de l'homme – Fuite du tems in G major
 C 216 \ Air spirituel: Vertus – Prière dans la tentation in G minor
 C 217 \ Air spirituel: Stance – Mon coeur est accablé in G major
 C 218 \ Air spirituel: Ne cherchons plus que Dieu in G major
 C 219 \ Air spirituel: Stance – N'espérons plus mon âme in D minor
 C 220 \ Air spirituel: Stance – Objets lugubres et funèbres in D minor
 C 221 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Sapientia in D minor
 C 222 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Adonai in D major
 C 223 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Radix Jesse in F major
 C 224 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Clavis David in F major
 C 225 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Oriens in G major
 C 226 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Rex gentium in G major
 C 227 \ Air spirituel: Sur les O de Noël – O Emmanuel in E minor
 C 228 \ Air spirituel: O vive flamme in A major
 C 229 \ Airs spirituels: Mistères de Notre Seigneur J.C. – Son incarnation in G major
 C 230 \ Air spirituel: Stance – Pour un pécheur in C minor
 C 231 \ Airs spirituels: Les IV fins de l'homme – La mort in B minor
 C 232 \ Air spirituel: Stance – Quand je pense au Seigneur in G major
 C 233 \ Air spirituel: Mistères de Notre Seigneur J.C. – Sa mort in F major
 C 234 \ Air spirituel: Vices – L'oisiveté in A major
 C 235 \ Air spirituel: Sur les désirs de la mort in C minor
 C 236 \ Air spirituel: Les IV fins de l'homme – Le Paradis in A major
 C 237 \ Air spirituel: Désir de la mort in B flat major
 C 238 \ Air spirituel: Stance – Vous me cherchez Seigneur in D minor
 C 239 \ Règles d'accompagnement

Клерамбо, Луи-Никола